Gula Villan kan syfta på:

 Gula Villan, Frescati – ett gulmålat trähus på Gubbacken i Stockholm
 Gula Villan, Gröndal – en byggnad i kvarteret Bottenstocken i Gröndal i Stockholm
 Gula villan, Görvälns slott – en byggnad i Görvälns slottspark i Järfälla kommun
 Gula Villan – en byggnad i Lund, se Botaniska trädgården, Lund
 Gula Villan, Nynäshamn – en nationalromantisk jugendvilla från 1908 vid Sotholms Härads Hembygdsgård
 Gula Villan, Stadshagen – en förskolebyggnad uppförd i Stadshagen, Stockholm, för Kungsholmens barnkrubba
 Gula Villan, Umeå – en villa i Umeå som 1982 husockuperades i 90 dagar

Se även 
Gula huset